A Irmandade Beneficente Natureza Divina é uma instituição de caráter religioso que faz o uso da Ayahuasca em seus rituais.
A instituição tem como objetivo trabalhar pela evolução do Ser Humano, no sentido de desenvolver suas virtudes morais, intelectuais e espirituais, sem distinção de cor, raça, sexo, ideologia política, credo religioso ou grau de instrução.

De origem xâmanica, a doutrina tem como seu principal pilar o Mestre Yajé, mestre espiritual por quem chegam os ensinamentos e a doutrina da Ayahuasca.

Ligações externas 

 Site Oficial da Irmandade Beneficente Natureza Divina

Ayahuasca
Enteógenos